McArthur och MacArthur  kan syfta på:

Personer
 Arthur MacArthur (1815–1896)), skotskamerikansk politiker, guvernör för Wisconsin
 Clarke MacArthur (född 1985), kanadensisk ishockeyspelare
 Douglas MacArthur (1880–1964), amerikansk general
 Duncan McArthur  (1772–1839), amerikansk politiker, kongressrepresentant och guvernör för Ohio
 Elizabeth Macarthur (1766–1850), australisk societetsdam, gift med John Macarthur
 Ellen MacArthur (född 1976), brittisk seglare
 James MacArthur(1937–2010), amerikansk skådespelare
 James McArthur (född 19887), skotsk fotbollsspelare
 John F. MacArthur (född 1939), amerikansk pastor och skribent
 K. Megan McArthur (född 1971), amerikansk astronaut
 Mike McArthur (född 1938), brittisk översättare
 William S. McArthur (född 1951), amerikansk astronaut

Geografi

Australien 

 Macarthur, del av en befolkad plats, Australian Capital Territory,

Filippinerna 

 MacArthur, Leyte, Östra Visayas, Province of Leyte,

USA 

 McArthur, Ohio, countyhuvudort, Vinton County, 
 McArthur, Kalifornien, ort, Shasta County,

Se även
 Mount McArthur, flera platser

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar